Schwimmende Gärten steht für:
 Schwimmende Gärten (Inle-See), Myanmar
 Schwimmende Gärten in Xochimilco, Mexiko, siehe Xochimilco #Die Schwimmenden Gärten
 Schwimmende Gärten in Wien, Österreich, siehe Wehranlage und Schleuse Kaiserbad (ehemalige Wehr- und Schleusenanlage)